

Enseignement

Canada
 L'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional, un département de l'Université Laval au Québec

Espagne
 L'Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia
 L'Escola Superior de Arte Dramática de Galice

France
 L'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
 L'École supérieure d'art et de design de Reims
 L'École supérieure d'art et de design d'Amiens
 L'École supérieure d'art et de design d’Orléans
 L’École supérieure d'art et design de Grenoble-Valence
 L'École supérieure d'art et de design de Valenciennes
 L'École supérieure d'art dramatique de Paris
 L'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg
 L'École supérieure d’art et de design des Pyrénées

Portugal
 L'Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos
 L'Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha

Suisse
 École supérieure d'art dramatique de Genève

Tunisie
 École supérieure d'audiovisuel et de design de Tunis

Autres
 Dans le jargon IRC, ESAD est l'acronyme de Eat Shit And Die (mange des excréments et meurs), ou Eat Stuff and Die (mange quelque chose et meurs).
  L' est la plus importante et la plus ancienne (1865) des associations de sourds-muets dans l'État de New York aux États-Unis d'Amérique
 Esad est un prénom turco-slave donné notamment en Turquie, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie et en Croatie.